3D Bomb Alley é um jogo de video game criado pela Software Invasion para o BBC Micro e Acorn Electron. De acordo com a revista Micro User, a jogabilidade é "baseada na baía de San Carlos e nas Ilhas Malvinas" e se refere à Guerra das Malvinas.

O jogador controla uma artilharia antiaérea, localizada em seu ponto de vista, com uma crosshair na tela.

Jogos eletrônicos de 1984
Jogos eletrônicos de tiro
Jogos para Acorn Electron e BBC Micro